|-
|(74251)||1998 SV66|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,064|| align=right|5,24|| align=right|4,589||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74252)||1998 SS72|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,110|| align=right|7,45|| align=right|3,551||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74253)||1998 SR74|| align=right|14,0|| align=right|2,590|| align=right|0,049|| align=right|7,62|| align=right|4,167||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74254)||1998 SA75|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,114|| align=right|4,93|| align=right|4,428||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74255)||1998 SL76|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,097|| align=right|14,68|| align=right|4,338||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74256)||1998 SS77|| align=right|15,0|| align=right|2,815|| align=right|0,167|| align=right|9,75|| align=right|4,722||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74257)||1998 SR79|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,153|| align=right|2,23|| align=right|4,021||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74258)||1998 SY79|| align=right|15,7|| align=right|2,730|| align=right|0,071|| align=right|4,92|| align=right|4,510||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74259)||1998 SC80|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,183|| align=right|3,61|| align=right|4,286||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74260)||1998 SS80|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,247|| align=right|4,08|| align=right|4,242||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74261)||1998 SO84|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,193|| align=right|6,16|| align=right|3,600||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74262)||1998 SO87|| align=right|15,1|| align=right|2,790|| align=right|0,107|| align=right|2,61|| align=right|4,660||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74263)||1998 SH89|| align=right|15,1|| align=right|2,462|| align=right|0,108|| align=right|4,35|| align=right|3,862||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74264)||1998 SS93|| align=right|16,0|| align=right|2,555|| align=right|0,084|| align=right|9,61|| align=right|4,084||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74265)||1998 SQ95|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,093|| align=right|14,37|| align=right|4,240||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74266)||1998 SH102|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,088|| align=right|14,67|| align=right|4,520||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74267)||1998 SY107|| align=right|14,0|| align=right|2,678|| align=right|0,119|| align=right|12,68|| align=right|4,381||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74268)||1998 SK109|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,267|| align=right|12,32|| align=right|4,378||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74269)||1998 SQ109|| align=right|14,5|| align=right|2,533|| align=right|0,191|| align=right|5,68|| align=right|4,031||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74270)||1998 SR110|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,167|| align=right|12,76|| align=right|4,362||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74271)||1998 SK111|| align=right|15,6|| align=right|2,779|| align=right|0,098|| align=right|1,27|| align=right|4,631||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74272)||1998 SC112|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,069|| align=right|7,06|| align=right|3,743||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74273)||1998 SL113|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,108|| align=right|5,93|| align=right|4,550||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74274)||1998 SZ116|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,169|| align=right|12,25|| align=right|4,334||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74275)||1998 SB117|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,223|| align=right|6,58|| align=right|4,683||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74276)||1998 SZ118|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,183|| align=right|5,78|| align=right|4,593||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74277)||1998 SE119|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,085|| align=right|3,42|| align=right|4,482||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74278)||1998 SR119|| align=right|15,6|| align=right|2,793|| align=right|0,230|| align=right|8,16|| align=right|4,666||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74279)||1998 SC123|| align=right|15,6|| align=right|3,083|| align=right|0,119|| align=right|5,21|| align=right|5,412||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74280)||1998 ST124|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,065|| align=right|7,83|| align=right|4,200||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74281)||1998 SE126|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,271|| align=right|5,77|| align=right|4,168||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74282)||1998 SC128|| align=right|15,9|| align=right|2,641|| align=right|0,190|| align=right|4,73|| align=right|4,291||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74283)||1998 SJ130|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,094|| align=right|5,55|| align=right|3,827||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74284)||1998 SV130|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,189|| align=right|9,06|| align=right|4,495||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74285)||1998 SR131|| align=right|14,7|| align=right|2,803|| align=right|0,158|| align=right|9,05|| align=right|4,692||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74286)||1998 SX132|| align=right|14,2|| align=right|2,519|| align=right|0,027|| align=right|3,12|| align=right|3,997||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74287)||1998 SS133|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,071|| align=right|3,65|| align=right|4,324||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74288)||1998 SG134|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,129|| align=right|13,54|| align=right|4,111||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74289)||1998 SX135|| align=right|14,5|| align=right|2,789|| align=right|0,163|| align=right|14,10|| align=right|4,657||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74290)||1998 SQ136|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,078|| align=right|7,59|| align=right|3,626||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74291)||1998 SU136|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,214|| align=right|4,60|| align=right|4,184||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74292)||1998 SW138|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,109|| align=right|2,35|| align=right|4,249||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74293)||1998 SF140|| align=right|16,2|| align=right|2,656|| align=right|0,190|| align=right|3,39|| align=right|4,329||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74294)||1998 SG140|| align=right|14,9|| align=right|2,805|| align=right|0,151|| align=right|12,38|| align=right|4,697||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74295)||1998 SR147|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,137|| align=right|9,48|| align=right|4,608||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74296)||1998 SV147|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,146|| align=right|13,43|| align=right|4,382||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74297)||1998 SZ147|| align=right|14,6|| align=right|2,801|| align=right|0,200|| align=right|8,05|| align=right|4,688||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74298)||1998 SG152|| align=right|15,9|| align=right|2,644|| align=right|0,101|| align=right|2,32|| align=right|4,298||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74299)||1998 SQ152|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,102|| align=right|10,61|| align=right|4,525||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74300)||1998 SA153|| align=right|16,0|| align=right|2,632|| align=right|0,144|| align=right|3,44|| align=right|4,269||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74301)||1998 SK163|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,111|| align=right|4,30|| align=right|4,608||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74302)||1998 TG1|| align=right|16,1|| align=right|2,677|| align=right|0,148|| align=right|3,88|| align=right|4,380||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74303)||1998 TN3|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,184|| align=right|14,90|| align=right|4,146||MBA||14. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74304)||1998 TA13|| align=right|16,6|| align=right|2,945|| align=right|0,027|| align=right|1,76|| align=right|5,053||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74305)||1998 TD13|| align=right|15,6|| align=right|2,659|| align=right|0,096|| align=right|2,36|| align=right|4,335||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74306)||1998 TS29|| align=right|16,5|| align=right|2,839|| align=right|0,089|| align=right|2,12|| align=right|4,782||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74307)||1998 TO30|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,167|| align=right|3,81|| align=right|4,266||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74308)||1998 TN31|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,107|| align=right|10,97|| align=right|4,082||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74309)||1998 TF32|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,181|| align=right|10,97|| align=right|4,228||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74310)||1998 TC33|| align=right|15,2|| align=right|2,840|| align=right|0,169|| align=right|1,77|| align=right|4,785||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74311)||1998 TX37|| align=right|15,9|| align=right|2,542|| align=right|0,100|| align=right|6,15|| align=right|4,053||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74312)||1998 UO6|| align=right|15,5|| align=right|2,850|| align=right|0,085|| align=right|2,74|| align=right|4,810||MBA||21. oktober 1998||Kleť||Klet
|-
|(74313)||1998 US6|| align=right|15,5|| align=right|2,660|| align=right|0,113|| align=right|5,18|| align=right|4,337||MBA||18. oktober 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(74314)||1998 UT7|| align=right|15,7|| align=right|2,756|| align=right|0,129|| align=right|6,19|| align=right|4,574||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74315)||1998 UV11|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,124|| align=right|18,02|| align=right|4,834||MBA||17. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74316)||1998 UW15|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,136|| align=right|7,79|| align=right|3,700||MBA||24. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74317)||1998 UZ15|| align=right|16,4|| align=right|2,639|| align=right|0,088|| align=right|1,67|| align=right|4,287||MBA||21. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74318)||1998 UB16|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,137|| align=right|12,71|| align=right|4,341||MBA||22. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74319)||1998 UH17|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,112|| align=right|3,54|| align=right|4,265||MBA||17. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74320)||1998 UX17|| align=right|14,1|| align=right|2,964|| align=right|0,058|| align=right|9,59|| align=right|5,103||MBA||19. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74321)||1998 UT21|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,164|| align=right|9,93|| align=right|4,602||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74322)||1998 UN26|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,096|| align=right|6,90|| align=right|4,305||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74323)||1998 UM29|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,165|| align=right|12,94|| align=right|4,316||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(74324)||1998 UP33|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,149|| align=right|17,59|| align=right|4,506||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74325)||1998 UV36|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,160|| align=right|3,05|| align=right|4,170||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74326)||1998 UU37|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,158|| align=right|12,70|| align=right|4,408||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74327)||1998 UT38|| align=right|15,9|| align=right|2,620|| align=right|0,212|| align=right|2,04|| align=right|4,239||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74328)||1998 UB44|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,195|| align=right|16,63|| align=right|4,326||MBA||16. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74329)||1998 UU45|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,059|| align=right|5,37|| align=right|4,514||MBA||24. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74330)||1998 UH46|| align=right|16,0|| align=right|2,593|| align=right|0,039|| align=right|1,42|| align=right|4,175||MBA||24. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74331)||1998 US47|| align=right|13,9|| align=right|3,154|| align=right|0,143|| align=right|22,97|| align=right|5,601||MBA||28. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74332)||1998 VB9|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,167|| align=right|11,15|| align=right|4,400||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74333)||1998 VD11|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,177|| align=right|3,28|| align=right|4,392||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74334)||1998 VL11|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,163|| align=right|2,98|| align=right|4,244||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74335)||1998 VS12|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,177|| align=right|3,48|| align=right|4,324||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74336)||1998 VN14|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,101|| align=right|14,92|| align=right|4,268||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74337)||1998 VH15|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,104|| align=right|3,00|| align=right|4,072||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74338)||1998 VK15|| align=right|14,6|| align=right|3,089|| align=right|0,330|| align=right|2,29|| align=right|5,429||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74339)||1998 VW16|| align=right|16,1|| align=right|2,736|| align=right|0,227|| align=right|5,33|| align=right|4,526||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74340)||1998 VM19|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,098|| align=right|14,02|| align=right|4,293||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74341)||1998 VP22|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,141|| align=right|11,72|| align=right|4,312||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74342)||1998 VX26|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,140|| align=right|4,18|| align=right|4,479||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74343)||1998 VH29|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,144|| align=right|13,75|| align=right|4,303||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74344)||1998 VD34|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,081|| align=right|8,14|| align=right|4,502||MBA||14. november 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(74345)||1998 VY45|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,211|| align=right|11,77|| align=right|4,411||MBA||15. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74346)||1998 VH47|| align=right|16,0|| align=right|2,861|| align=right|0,105|| align=right|3,14|| align=right|4,837||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74347)||1998 VB49|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,128|| align=right|16,57|| align=right|4,409||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74348)||1998 VT53|| align=right|14,9|| align=right|2,712|| align=right|0,109|| align=right|12,00|| align=right|4,466||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74349)||1998 VM54|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,135|| align=right|13,74|| align=right|4,594||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74350)||1998 VO54|| align=right|13,7|| align=right|2,601|| align=right|0,129|| align=right|14,00|| align=right|4,194||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74351)||1998 VT54|| align=right|13,8|| align=right|2,614|| align=right|0,122|| align=right|14,27|| align=right|4,227||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74352)||1998 VA55|| align=right|15,0|| align=right|2,757|| align=right|0,120|| align=right|5,34|| align=right|4,577||MBA||11. november 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(74353)||1998 WT4|| align=right|15,0|| align=right|2,774|| align=right|0,326|| align=right|24,88|| align=right|4,619||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(74354)||1998 WA6|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,284|| align=right|5,69|| align=right|4,404||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(74355)||1998 WJ12|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,113|| align=right|8,09|| align=right|5,185||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74356)||1998 WP12|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,065|| align=right|2,23|| align=right|4,135||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74357)||1998 WZ12|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,231|| align=right|8,28|| align=right|4,642||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74358)||1998 WH13|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,240|| align=right|8,02|| align=right|4,610||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74359)||1998 WK14|| align=right|15,5|| align=right|2,757|| align=right|0,091|| align=right|6,10|| align=right|4,577||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74360)||1998 WO14|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,163|| align=right|3,74|| align=right|4,448||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74361)||1998 WK16|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,189|| align=right|7,59|| align=right|4,438||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74362)||1998 WY19|| align=right|14,7|| align=right|2,683|| align=right|0,141|| align=right|14,22|| align=right|4,393||MBA||29. november 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74363)||1998 WB23|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,221|| align=right|2,90|| align=right|4,288||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74364)||1998 WZ26|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,160|| align=right|2,89|| align=right|5,462||MBA||16. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74365)||1998 WQ28|| align=right|14,4|| align=right|3,116|| align=right|0,063|| align=right|22,89|| align=right|5,499||MBA||21. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74366)||1998 WZ39|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,226|| align=right|4,71|| align=right|4,119||MBA||22. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74367)||1998 WU40|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,097|| align=right|12,79|| align=right|4,296||MBA||16. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74368)||1998 WG41|| align=right|15,0|| align=right|2,997|| align=right|0,060|| align=right|12,08|| align=right|5,186||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74369)||1998 WZ41|| align=right|15,6|| align=right|2,688|| align=right|0,080|| align=right|6,31|| align=right|4,407||MBA||24. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74370)||1998 XJ|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,245|| align=right|10,07|| align=right|4,660||MBA||9. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(74371)||1998 XG1|| align=right|15,3|| align=right|3,008|| align=right|0,110|| align=right|10,80|| align=right|5,217||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74372)||1998 XL1|| align=right|15,2|| align=right|2,844|| align=right|0,178|| align=right|3,63|| align=right|4,796||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74373)||1998 XF2|| align=right|15,6|| align=right|2,975|| align=right|0,121|| align=right|12,09|| align=right|5,131||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74374)||1998 XN4|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,100|| align=right|3,06|| align=right|4,333||MBA||9. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74375)||1998 XY6|| align=right|16,2|| align=right|2,805|| align=right|0,058|| align=right|1,54|| align=right|4,698||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74376)||1998 XT7|| align=right|15,2|| align=right|2,685|| align=right|0,130|| align=right|15,03|| align=right|4,399||MBA||9. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74377)||1998 XY7|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,107|| align=right|3,76|| align=right|4,344||MBA||9. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74378)||1998 XH11|| align=right|13,6|| align=right|2,698|| align=right|0,134|| align=right|13,54|| align=right|4,432||MBA||8. december 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(74379)||1998 XU12|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,044|| align=right|6,02|| align=right|4,626||MBA||15. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74380)||1998 XR13|| align=right|16,4|| align=right|2,711|| align=right|0,090|| align=right|1,52|| align=right|4,462||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(74381)||1998 XU15|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,110|| align=right|8,06|| align=right|4,569||MBA||15. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(74382)||1998 XZ15|| align=right|13,7|| align=right|2,685|| align=right|0,070|| align=right|27,62|| align=right|4,400||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74383)||1998 XC18|| align=right|15,8|| align=right|2,940|| align=right|0,036|| align=right|1,27|| align=right|5,041||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74384)||1998 XQ20|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,099|| align=right|12,98|| align=right|5,151||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74385)||1998 XH21|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,096|| align=right|1,65|| align=right|5,236||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74386)||1998 XG22|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,178|| align=right|11,77|| align=right|4,431||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74387)||1998 XW24|| align=right|15,3|| align=right|2,954|| align=right|0,165|| align=right|3,41|| align=right|5,077||MBA||12. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74388)||1998 XG25|| align=right|16,4|| align=right|2,897|| align=right|0,069|| align=right|2,28|| align=right|4,930||MBA||13. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74389)||1998 XR25|| align=right|15,2|| align=right|2,818|| align=right|0,083|| align=right|7,04|| align=right|4,731||MBA||14. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74390)||1998 XK37|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,167|| align=right|4,53|| align=right|5,177||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74391)||1998 XC41|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,079|| align=right|11,81|| align=right|4,577||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74392)||1998 XN55|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,146|| align=right|7,99|| align=right|4,522||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74393)||1998 XX56|| align=right|15,2|| align=right|2,792|| align=right|0,235|| align=right|8,47|| align=right|4,665||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74394)||1998 XO57|| align=right|14,1|| align=right|2,673|| align=right|0,247|| align=right|2,85|| align=right|4,370||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74395)||1998 XY57|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,100|| align=right|9,86|| align=right|4,508||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74396)||1998 XK68|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,043|| align=right|4,32|| align=right|4,418||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74397)||1998 XS71|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,293|| align=right|6,82|| align=right|4,680||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74398)||1998 XD73|| align=right|13,0|| align=right|2,926|| align=right|0,082|| align=right|17,54|| align=right|5,006||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74399)||1998 XR73|| align=right|13,8|| align=right|2,762|| align=right|0,164|| align=right|10,33|| align=right|4,591||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74400)||1998 XH97|| align=right|14,0|| align=right|3,126|| align=right|0,070|| align=right|10,09|| align=right|5,526||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(74401)||1998 YZ|| align=right|14,1|| align=right|3,114|| align=right|0,154|| align=right|12,28|| align=right|5,495||MBA||16. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(74402)||1998 YP4|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,141|| align=right|21,62|| align=right|4,427||MBA||19. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(74403)||1998 YR5|| align=right|13,3|| align=right|3,208|| align=right|0,083|| align=right|20,96|| align=right|5,746||MBA||21. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74404)||1998 YU11|| align=right|13,9|| align=right|3,038|| align=right|0,039|| align=right|8,17|| align=right|5,294||MBA||19. december 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(74405)||1998 YH13|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,233|| align=right|14,45|| align=right|4,357||MBA||17. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74406)||1998 YW13|| align=right|15,1|| align=right|3,117|| align=right|0,062|| align=right|10,38|| align=right|5,503||MBA||19. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74407)||1998 YJ21|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,089|| align=right|11,66|| align=right|5,770||MBA||26. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74408)||1998 YX21|| align=right|14,2|| align=right|3,110|| align=right|0,198|| align=right|14,24|| align=right|5,484||MBA||26. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74409)||1998 YN28|| align=right|14,6|| align=right|2,999|| align=right|0,080|| align=right|11,17|| align=right|5,192||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74410)||1999 AX4|| align=right|14,9|| align=right|1,906|| align=right|0,048|| align=right|28,64|| align=right|2,632||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74411)||1999 AE5|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,172|| align=right|2,89|| align=right|5,496||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74412)||1999 AZ7|| align=right|12,1|| align=right|3,148|| align=right|0,026|| align=right|23,56|| align=right|5,584||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74413)||1999 AW8|| align=right|13,6|| align=right|2,989|| align=right|0,056|| align=right|9,29|| align=right|5,167||MBA||6. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74414)||1999 AN9|| align=right|14,1|| align=right|3,015|| align=right|0,114|| align=right|15,07|| align=right|5,235||MBA||10. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74415)||1999 AR9|| align=right|13,1|| align=right|3,208|| align=right|0,145|| align=right|25,47|| align=right|5,745||MBA||10. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74416)||1999 AR10|| align=right|15,2|| align=right|2,767|| align=right|0,126|| align=right|9,14|| align=right|4,603||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74417)||1999 AP11|| align=right|15,6|| align=right|2,994|| align=right|0,094|| align=right|0,82|| align=right|5,181||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74418)||1999 AQ11|| align=right|15,1|| align=right|3,154|| align=right|0,149|| align=right|1,50|| align=right|5,602||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74419)||1999 AA13|| align=right|14,2|| align=right|3,140|| align=right|0,129|| align=right|6,68|| align=right|5,564||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74420)||1999 AR22|| align=right|13,3|| align=right|3,126|| align=right|0,158|| align=right|18,44|| align=right|5,527||MBA||14. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74421)||1999 AW24|| align=right|15,0|| align=right|3,163|| align=right|0,122|| align=right|1,04|| align=right|5,625||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(74422)||1999 AP28|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,100|| align=right|18,29|| align=right|5,685||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74423)||1999 AU37|| align=right|14,9|| align=right|2,941|| align=right|0,054|| align=right|5,55|| align=right|5,043||MBA||10. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74424)||1999 BN|| align=right|13,8|| align=right|2,711|| align=right|0,195|| align=right|23,67|| align=right|4,463||MBA||17. januar 1999||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(74425)||1999 BP|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,121|| align=right|12,08|| align=right|5,387||MBA||16. januar 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(74426)||1999 BK2|| align=right|15,8|| align=right|1,931|| align=right|0,106|| align=right|23,13|| align=right|2,683||MBA||19. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(74427)||1999 BU2|| align=right|15,3|| align=right|1,909|| align=right|0,047|| align=right|23,99|| align=right|2,638||MBA||18. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74428)||1999 BX3|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,281|| align=right|15,38|| align=right|5,511||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74429)||1999 BU7|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,107|| align=right|10,86|| align=right|4,575||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74430)||1999 BN10|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,042|| align=right|15,16|| align=right|5,311||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74431)||1999 BK12|| align=right|13,7|| align=right|2,860|| align=right|0,208|| align=right|14,97|| align=right|4,836||MBA||24. januar 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(74432)||1999 BM12|| align=right|13,6|| align=right|2,730|| align=right|0,144|| align=right|16,64|| align=right|4,510||MBA||24. januar 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(74433)||1999 BC13|| align=right|13,5|| align=right|3,110|| align=right|0,117|| align=right|13,80|| align=right|5,485||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74434)||1999 BZ20|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,194|| align=right|11,36|| align=right|4,376||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74435)||1999 BM26|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,125|| align=right|2,22|| align=right|5,188||MBA||16. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74436)||1999 BZ29|| align=right|15,0|| align=right|3,107|| align=right|0,187|| align=right|2,53|| align=right|5,475||MBA||18. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74437)||1999 CR|| align=right|13,9|| align=right|3,132|| align=right|0,215|| align=right|18,21|| align=right|5,543||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74438)||1999 CT|| align=right|14,0|| align=right|3,042|| align=right|0,142|| align=right|11,91|| align=right|5,305||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74439)||1999 CT2|| align=right|15,1|| align=right|3,209|| align=right|0,181|| align=right|5,62|| align=right|5,747||MBA||6. februar 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(74440)||1999 CD6|| align=right|15,5|| align=right|1,955|| align=right|0,043|| align=right|17,24|| align=right|2,732||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74441)||1999 CL7|| align=right|15,9|| align=right|1,921|| align=right|0,082|| align=right|23,29|| align=right|2,662||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74442)||1999 CJ9|| align=right|14,6|| align=right|3,151|| align=right|0,169|| align=right|1,62|| align=right|5,593||MBA||8. februar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(74443)||1999 CY11|| align=right|16,5|| align=right|1,914|| align=right|0,088|| align=right|19,61|| align=right|2,647||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74444)||1999 CJ12|| align=right|14,9|| align=right|1,917|| align=right|0,121|| align=right|22,86|| align=right|2,655||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74445)||1999 CP14|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,099|| align=right|4,76|| align=right|5,656||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74446)||1999 CT19|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,142|| align=right|5,23|| align=right|5,350||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74447)||1999 CH21|| align=right|13,6|| align=right|3,039|| align=right|0,080|| align=right|8,79|| align=right|5,297||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74448)||1999 CL21|| align=right|14,3|| align=right|2,711|| align=right|0,138|| align=right|12,98|| align=right|4,462||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74449)||1999 CR22|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,104|| align=right|6,97|| align=right|5,097||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74450)||1999 CP25|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,077|| align=right|9,41|| align=right|5,094||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74451)||1999 CZ25|| align=right|14,8|| align=right|3,149|| align=right|0,072|| align=right|12,27|| align=right|5,588||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74452)||1999 CL27|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,136|| align=right|17,58|| align=right|5,474||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74453)||1999 CR28|| align=right|14,2|| align=right|3,072|| align=right|0,114|| align=right|10,80|| align=right|5,384||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74454)||1999 CV28|| align=right|14,6|| align=right|3,061|| align=right|0,046|| align=right|9,85|| align=right|5,354||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74455)||1999 CW28|| align=right|14,7|| align=right|3,165|| align=right|0,153|| align=right|6,19|| align=right|5,630||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74456)||1999 CN30|| align=right|13,9|| align=right|3,236|| align=right|0,036|| align=right|8,76|| align=right|5,821||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74457)||1999 CC31|| align=right|13,7|| align=right|3,022|| align=right|0,124|| align=right|9,44|| align=right|5,254||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74458)||1999 CA32|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,324|| align=right|22,32|| align=right|5,463||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74459)||1999 CQ32|| align=right|13,5|| align=right|2,975|| align=right|0,046|| align=right|9,52|| align=right|5,131||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74460)||1999 CW32|| align=right|14,8|| align=right|3,184|| align=right|0,110|| align=right|17,09|| align=right|5,681||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74461)||1999 CB34|| align=right|13,7|| align=right|3,156|| align=right|0,134|| align=right|15,97|| align=right|5,606||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74462)||1999 CR37|| align=right|15,7|| align=right|3,037|| align=right|0,099|| align=right|2,77|| align=right|5,292||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74463)||1999 CW37|| align=right|14,3|| align=right|3,191|| align=right|0,154|| align=right|2,57|| align=right|5,700||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74464)||1999 CA38|| align=right|15,2|| align=right|3,074|| align=right|0,214|| align=right|2,80|| align=right|5,389||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74465)||1999 CF38|| align=right|13,8|| align=right|3,159|| align=right|0,066|| align=right|15,24|| align=right|5,614||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74466)||1999 CS41|| align=right|14,0|| align=right|2,786|| align=right|0,160|| align=right|8,85|| align=right|4,650||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74467)||1999 CG44|| align=right|13,2|| align=right|3,251|| align=right|0,038|| align=right|15,20|| align=right|5,860||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74468)||1999 CY44|| align=right|14,1|| align=right|3,033|| align=right|0,191|| align=right|11,97|| align=right|5,281||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74469)||1999 CN52|| align=right|13,9|| align=right|3,026|| align=right|0,282|| align=right|16,19|| align=right|5,262||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74470)||1999 CH55|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,107|| align=right|6,15|| align=right|5,535||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74471)||1999 CT55|| align=right|13,9|| align=right|3,092|| align=right|0,081|| align=right|10,98|| align=right|5,436||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74472)||1999 CX55|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,073|| align=right|11,87|| align=right|5,183||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74473)||1999 CY55|| align=right|14,5|| align=right|2,854|| align=right|0,078|| align=right|15,42|| align=right|4,820||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74474)||1999 CL60|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,092|| align=right|4,58|| align=right|5,448||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74475)||1999 CM63|| align=right|13,9|| align=right|2,848|| align=right|0,197|| align=right|15,74|| align=right|4,806||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74476)||1999 CV65|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,156|| align=right|6,90|| align=right|5,612||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74477)||1999 CY66|| align=right|12,5|| align=right|3,237|| align=right|0,087|| align=right|14,67|| align=right|5,823||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74478)||1999 CH68|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,130|| align=right|5,41|| align=right|5,715||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74479)||1999 CJ72|| align=right|15,4|| align=right|3,158|| align=right|0,223|| align=right|6,74|| align=right|5,610||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74480)||1999 CE79|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,215|| align=right|1,32|| align=right|5,554||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74481)||1999 CL83|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,195|| align=right|8,95|| align=right|4,603||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74482)||1999 CO92|| align=right|14,1|| align=right|3,003|| align=right|0,086|| align=right|14,25|| align=right|5,203||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74483)||1999 CD94|| align=right|14,3|| align=right|2,810|| align=right|0,133|| align=right|5,91|| align=right|4,709||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74484)||1999 CN95|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,102|| align=right|2,38|| align=right|5,385||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74485)||1999 CJ101|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,130|| align=right|2,05|| align=right|5,497||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74486)||1999 CA102|| align=right|13,8|| align=right|3,008|| align=right|0,068|| align=right|12,25|| align=right|5,217||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74487)||1999 CE105|| align=right|12,2|| align=right|3,373|| align=right|0,031|| align=right|20,88|| align=right|6,194||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74488)||1999 CX110|| align=right|13,4|| align=right|3,103|| align=right|0,048|| align=right|15,20|| align=right|5,466||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74489)||1999 CC120|| align=right|14,1|| align=right|2,835|| align=right|0,165|| align=right|11,92|| align=right|4,772||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74490)||1999 CS120|| align=right|13,4|| align=right|3,117|| align=right|0,187|| align=right|17,10|| align=right|5,501||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74491)||1999 CN122|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,071|| align=right|22,32|| align=right|4,202||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74492)||1999 CP122|| align=right|13,9|| align=right|3,018|| align=right|0,061|| align=right|25,70|| align=right|5,243||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74493)||1999 CQ122|| align=right|13,2|| align=right|3,175|| align=right|0,104|| align=right|22,17|| align=right|5,658||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74494)||1999 CP123|| align=right|14,1|| align=right|2,725|| align=right|0,165|| align=right|15,04|| align=right|4,498||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74495)||1999 CD127|| align=right|13,5|| align=right|3,095|| align=right|0,219|| align=right|18,79|| align=right|5,444||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74496)||1999 CO136|| align=right|15,3|| align=right|3,196|| align=right|0,115|| align=right|0,30|| align=right|5,713||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74497)||1999 CG137|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,116|| align=right|11,62|| align=right|5,362||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74498)||1999 CM138|| align=right|15,8|| align=right|2,731|| align=right|0,057|| align=right|2,72|| align=right|4,514||MBA||7. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74499)||1999 CH141|| align=right|15,3|| align=right|3,136|| align=right|0,209|| align=right|0,80|| align=right|5,553||MBA||10. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74500)||1999 CQ146|| align=right|15,1|| align=right|3,121|| align=right|0,149|| align=right|4,06|| align=right|5,512||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov